Metrisk kan syfta på:

 Metrisk karat – en massenhet för diamanter och andra ädelstenar
 Metrisk vers – kan vara enradig och bestäms av använt versmått
 Metriskt rum – en mängd X tillsammans med en avståndsfunktion
 Metrisk tensor – knyter ett avståndsbegrepp till en rymd
 Metriskt ton – en härledd enhet för vikt och massa motsvarande 1 000 kg (översatt amerikanskt begrepp som hänvisar till metersystemet, för att skilja det från det amerikanska short ton på 907 kg)
 Metriskt yttre mått – en typ av yttre mått i metriska rum

Se även
Metrik (vers)
Metrik (matematik)